Kerewe (taal), een Bantoetaal die gesproken wordt door de Kerewe in Tanzania
 Kerewe (volk), een etnolinguïstische groep uit Tanzania